CFII est un sigle de 4 lettres, qui peut signifier :
 CompactFlash de type II : une unité amovible de stockage de données.
 Chaîne française d'information internationale : ancien nom de France 24, une chaîne française de télévision d'information en continu (nom abandonné quelques mois avant le lancement de la chaîne). 

Sigle de 4 caractères